Oslo, ciutat més poblada i capital de Noruega.
 Oslo (Minnesota), un petit poble al nord-est de Minnesota, Estats Units.

Vegeu també 
 Fiord d'Oslo, un fiord situat al sud-est de Noruega.